Delivery signifie Livraison en anglais et peut désigner :

Musique 

 , groupe de rock britannique ;
 Delivery, chanson des Babyshambles présente sur l'album Shotter's Nation sorti le .

Cinéma 

 , film d'horreur américain de Jose Zambrano Cassella, sorti directement en vidéo en 2006 ;
 , film d'horreur américain de Brian Netto, sorti en 2013.

Télévision 

 , titre original de L'Accouchement (1/2) et L'Accouchement (2/2),  et  de la  de la série télévisée  ;
 ,  de la série télévisée Men Behaving Badly.

Notes et références

Voir aussi